Mîndra se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Mîndra - sat din cadrul comunei Hîrjauca din raionul Călărași
 Mîndra - sat din cadrul comunei Ratuș din raionul Telenești

Altele 
 Mîndrești
 Mîndreștii Noi
 Mîndru Katz  (1925 - 1978), pianist evreu român

Vezi și 
 Mândra (dezambiguizare)
 Mândrești (dezambiguizare)

Legături externe 
 http://dexonline.ro/definitie/mândru

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave
Localități omonime din Republica Moldova